Fred G. Meyer (1886–1978) – amerykański przedsiębiorca, założyciel sieci hipermarketów Fred Meyer
 Fred Meyer (1900–1983) – amerykański zapaśnik, medalista olimpijski
 Fred Meyer (1910–1996) – amerykański gimnastyk, olimpijczyk
 Fred Meyer (1919–1996) – amerykański futbolista

 Fred Meyer – amerykańskie przedsiębiorstwo, sieć hipermarketów